Tomato ist die Bezeichnung für

 Tomato Torrent, ein BitTorrent-Client für Mac OS X
 Tomato (Arkansas), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Tomato (Firmware), alternative Linuxdistribution für einige WLAN-Router
 Tomato Head Records, ein US-amerikanisches Plattenlabel
 Tomato (Unternehmen), ein kroatischer Mobilfunkbetreiber